Richland es el nombre de dos pueblos en Wisconsin:

 Richland (condado de Richland, Wisconsin)
 Richland (condado de Rusk, Wisconsin)